Plaats in Indonesië
 Tanah Baru (Lawe Sigala-Gala), een plaats in het bestuurlijke gebied Aceh Tenggara in de provincie Atjeh
 Tanah Baru (Beji), een plaats in het bestuurlijke gebied Depok in de provincie West-Java
 Tanahbaru, een plaats in het bestuurlijke gebied Karawang in de provincie West-Java